Энтони Роберт (Тони) Дориго (, род. 31 декабря 1965 года, Мельбурн, Австралия) — английский футболист австралийского происхождения. Известен выступлениями за «Астон Виллу», «Челси» и «Лидс Юнайтед». Также выступал за «Дерби Каунти», «Сток Сити» и итальянский «Торино».

Клубная карьера 
Будучи ещё подростком Дориго привлёк внимание 14 клубов из Англии. Проведя четырёхдневные испытания, Тони подписал контракт с «Астон Виллой» .

Дебют состоялся в 1984 году, когда Дориго было 18 лет, в матче против «Ипсвич Тауна». С клубом из Бирмингема Тони провёл 4 сезона, сыграв 111 матчей и забив 1 гол.

В 1987 году перешёл в лондонский «Челси» за 475,000 фунтов стерлингов и уже в первом для себя сезоне стал игроком года в «Челси». Также в первом сезоне «пенсионеры» вылетели во Второй дивизион Футбольной лиги, но уже в следующем вернулись обратно в Первый дивизион, став чемпионами Второго дивизиона. Из-за разногласий с тренером «Челси», Бобби Кэмпбеллом, Тони в 1991 году перешёл в «Лидс Юнайтед». Всего за «Челси» Дориго сыграл 180 матчей и забил 11 голов.

Уже в первом сезоне за «Лидс» Тони стал чемпионом Первого дивизиона Футбольной лиги и игроком года «Лидс Юнайтед» по версии болельщиков. За «Юнайтед» провёл 171 матч и забил 5 голов.

В 1997 году перешёл в итальянский «Торино». Из-за финансовых проблем клуба Тони за клуб сыграл только один сезон, но в этом сезоне «Торино» занял 5 место в Серии B и участвовал в плей-оффе за выход в Серию A.

В 1998 году вернулся в Англию и играл за «Дерби Каунти». Закончил карьеру в сезоне 2000/01, играя за «Сток Сити».

Статистика

Карьера за сборную 
Изначально Дориго был в планах сборной Австралии на квалификацию на ЧМ 1986, но главный тренер «Астон Виллы», Тони Бартон, запретил игроку выезжать из страны. Бартон объяснил это тем, что соперников в Океании для сборной Австралии нет, и для Дориг это было бы пустой тратой времени.

Футбольная ассоциация Англии предложила Тони выступать за сборную и обеспечивала в выдаче английского гражданства. Дориго был удивлен, потому что его отец был итальянцем, а мать — австралийкой, и никто из его родственников не был англичанином.

Прежде чем выступать за основную сборную Англии, Тони сыграл 11 матчей за молодёжную сборную и 7 матчей за вторую сборную. Дебют за основную сборную состоялся в 1989 году в матче против сборной Югославии. Годом ранее Тони был включён в состав сборной на Чемпионат Европы 1988 года как замена Кенни Сэнсома. Дориго также был включён в сборную на Чемпионат мира 1990 года и принял участие в матче против страны-хозяйки, Италии, за 3-е место, в котором Англия проиграла со счётом 1-2.

Достижения 
Командные

 «Челси»
 Чемпион Второго дивизиона (1): 1987/88
 Обладатель Кубка полноправных членов (1): 1990
 Итого: 2 трофея

 «Лидс Юнайтед»
 Чемпион Первого дивизиона (1): 1991/92
 Обладатель Суперкубка Англии (1): 1992
 Итого: 2 трофея

Личные
 Игрок года по версии болельщиков «Челси» (2): 1984, 1987
 Команда года по версии ПФА (1): 1992

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Сток Сити»